Magdalena van Brandenburg (1412-1454), dochter van keurvorst Frederik I van Brandenburg, echtgenote van Frederik II van Brunswijk-Lüneburg
 Magdalena van Brandenburg (1460-1496), dochter van markgraaf Frederik de Vette van Brandenburg, echtgenote van Eitel Frederik II van Hohenzollern
 Magdalena van Brandenburg (1582-1616), dochter van keurvorst Johan George van Brandenburg, echtgenote van Lodewijk V van Hessen-Darmstadt